Pour les singes anthropoïdes, voir la super-famille des Hominoïdes ;
 Anthropoides est un genre d'oiseaux de la famille des Gruidae ;
 Les Anthropoïdes est un livre de Gérard Bessette publié en 1977.